Polvillo puede hacer referencia a:
 Polvillo, bebida típica de Tabasco, México;
Polvillo, empresa panadera de Andalucía, España;
Polvillo (Agrostis nebulosa), planta herbácea del sur de España y norte de África;